Portiko ima više značenja:
 Portiko (Bergamo)
 Portiko (Breša)
 Portiko (Kremona)